Буков () — комуна в Румунії, у повіті Прахова.
 Буков () — село в Румунії, у повіті Прахова. Адміністративний центр комуни Буков.
 Буков () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Рика.